UPN est abréviation pouvant signifier : 

 une poutrelle U à profil normal ;
 Unión del Pueblo Navarro, parti politique de Navarre (Espagne) et allié du Parti Populaire ;
 Union des Professionnels du Narguilé ;
 Union Pour le Nord, groupe politique au Conseil Général du Nord regroupant des élus de droite et de centre-droit ;
 United Paramount Network, un réseau de télévision hertzienne américaine ;
 Universal Principal Name, nom principal de connexion dans un environnement active directory ;
 université pédagogique nationale, un établissement d’enseignement universitaire situé à Kinshasa en République démocratique du Congo ;
 université privée du Nord, une université péruvienne ;
 , qui désigne le compte informatique principal qui rassemble tous les comptes des différents systèmes installés pour un même utilisateur.